Виктор Астафьев: Астафьев, Виктор Иванович (1808 — не ранее апреля 1839) — русский поэт.
 Астафьев, Виктор Петрович (1924—2001) — русский писатель, драматург и сценарист.